Sakae puede referirse a varios lugares de Japón:
 Sakae , un pueblo en la prefectura de Chiba;
 Sakae , un pueblo en la prefectura de Niigata;
 Sakae , una villa en la prefectura de Nagano;
 Sakae-ku , uno de los 18 barrios de Yokohama;
 Sakae , un área en Naka-ku, Nagoya.